When a Woman Loves – film del 1915
 When a Woman Loves – album di Patti LaBelle del 2000
 When a Woman Loves – singolo di R. Kelly del 2010